Ста́ртовая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Стартовая улица — улица в Москве.
 Стартовая улица — улица в Новосибирске.
 Стартовая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Стартовая улица — улица в городе Уфе.
 Стартовая улица — улица в Челябинске.
 Стартовая улица — улица в Сочи.
 Стартовая улица — улица в Адлере.

Украина 
 Стартовая улица — улица в городе Запорожье.